Millport kan syfta på:

Storbritannien 

 Millport (ort i Storbritannien), Skottland, North Ayrshire,

USA 

 Millport, Alabama – ort i Lamar County, 
 Millport, New York – ort i Chemung County,